Le nostre anime di notte – film del 2017 diretto da Ritesh Batra
 Le nostre anime di notte – romanzo di Kent Haruf del 2015
 Le nostre anime di notte – singolo di Anna Tatangelo del 2019